Зеленая линия (англ. Green Line) — сеть линий легкорельсового транспорта с подземными участками в центре города. Oна является одной из четырёх линий метрополитена Бостона. Линии пролегают от центра Бостона в районы Олстон, Брайтон и Джамайка Плейн, а также в западные пригороды Ньютон и Бруклайн.

Карта и станции

Галерея

Примечания

Транспорт Бостона